Plaats in Indonesië
 Kejambon (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kejambon (Tegal Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java